Bountiful kan syfta på:

Platser
Bountiful, Utah – stad i USA.
Bountiful, British Columbia – bosättning i Kanada.

Fiktiva platser
Bountiful (Mormons bok) – två påstått historiska platser i Mormons bok